Die Incheon Airport Maglev (magnetic levitation train), auch Ecobee (Öko-Biene) genannt, ist eine 6,1 km lange Magnetschwebebahn, die im Februar 2016 eröffnet wurde und mit einer Geschwindigkeit von bis zu 110 km/h fährt. Die Strecke führt vom Terminal 1 des Flughafens Incheon (Seoul, Südkorea) bis zur Yongyu Station auf der zu Incheon gehörenden Insel Yeongjongdo. Sie soll dazu beitragen, die sich entwickelnde Infrastruktur rund um den Flughafen zu erschließen und verfügt bislang über insgesamt sechs Haltestellen:

 Incheon International Airport Terminal 1
 Long Term Parking
 Administration Complex
 Paradise City
 Water Park
 Yongyu

Die Maglev verkehrt täglich von 7.30 Uhr bis 20.00 Uhr im 15-Minuten-Takt und kann kostenlos genutzt werden. Die Gesamtfahrzeit beträgt rund 12 Minuten.

Galerie

Weblinks 
 Incheon International Airport Maglev, Informationen vom Flughafen Incheon, abgerufen am 1. Juli 2020 (englisch, koreanisch)
 Offizielles YTN-Video zur Vorstellung von Incheon Airport Maglev
Verkehr (Incheon)
Magnetschwebebahn
Bahnstrecke in Südkorea